Степан Татищев:
 Татищев, Степан Лазаревич (ум. 1643) — русский государственный и военный деятель.
 Татищев, Степан Николаевич (1935—1985) — русский граф, атташе по культуре посольства Франции в Москве.